Chirnoagă:
 Eugen Chirnoagă (1891, Poduri, Bacău  1965), un chimist român, profesor universitar și rector
 Platon Chirnoagă (1894, Roman  1974, Stuttgart), un general român de artilerie
 Marcel Chirnoagă (1930, Bușteni, Prahova  2008), un artist plastic român complet, absolvent

Nume de familie românești